Owen County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Owen County, Indiana
 Owen County, Kentucky